Cinema
I Want You (filme de 1951), com Dana Andrews
I Want You (filme de 1998), com Rachel Weisz

Música
"I Want You" (canção de Janet Jackson)
"I Want You" (canção de Marvin Gaye)
"I Want You" (canção de Roxette)
"I Want You" (canção de Savage Garden)
"I Want You" (canção de Thalía)
"I Want You (She's So Heavy)", canção dos Beatles

Desambiguação